Papes de Roma:
 Papa Nicolau I
 Papa Nicolau II (990-1061), Papa de l'Església catòlica
 Papa Nicolau III
 Nicolau IV (Ascoli, 1227 – Roma, 1292), papa de l'Església Catòlica (1288 -1292)
 Nicolau V (Sarzana, 1397 - Roma, 1455), Papa de l'Església Catòlica (1447 -1455)
 Tsars de Rússia:
 Nicolau I de Rússia
 Nicolau II de Rússia
 Prínceps:
 Nicolau I Ludovisi, príncep del Piombino, virrei d'Aragó i Sardenya
 Nicolau I Orsini, comte de Cefalònia i senyor de Leucada
 Nicolau d'Oldenburg, hereu d'Oldenburg
 Nicolau de Capraia, jutge d'Arborea
 Nicolau de Grècia (príncep de Grècia), 1872-1938
 Nicolau II de Grècia (príncep de Grècia), 1969
 Nicolau de Romania, príncep i regent de Romania
 Nicolo Crispo, senyor de Siros
 Nicolo I Gattiluso, senyor de Lesbos
 Nicolo II Gattiluso, senyor d'Enos
 Altres:
 Nicolau Albergati, cardenal italià del , proclamat beat
 Nicolau Damascè, historiador i multidisciplinari sirià
 Nicolau de Siracusa, ciutadà siracusà 
 Nicolau d'Etòlia, general d'origen etoli
 Nicolau Artabasda, escriptor romà d'Orient
 Nicolau I el Místic, patriarca de Constantinoble
 Nicolau II Crisoberges, patriarca de Constantinoble
 Nicolau III Gramàtic, patriarca de Constantinoble
 Nicolau Hagioteodoret, bisbe grec del segle XII
 Nicolau Hidrunti, eclesiàstic romà d'Orient del 
 Nicolau de Metone, bisbe grec vers el segle XII
 Nicolau Sofista, sofista grec del segle V
 Nicolau de Mires, sofista grec
 Nicolau (metge), metge grec
 Nicolau de Laodicea, escriptor grec
 Nicolau Mirepsos, metge i escriptor grec del 
 Nicolau Prepòsit, metge italià del segle XII
 Nicolau d'Atenes, escultor grec atenenc